Тескалтитла има више значења:

 Тескалтитла (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тескалтитла (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тескалтитла (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику